Sezona 2013/14 avstrijske hokejske lige je 84. sezona razširjenega avstrijskega državnega prvenstva v hokeju na ledu, v katerem je sodelovalo dvanajst klubov iz petih držav. Naslov prvaka je prvič osvojil HC Bolzano, ki je v finalni seriji s 3:2 v zmagah premagal Red Bull Salzburg.

Sodelujoči klubu

Redni del
Prvih osem klubov se je po dveh krogih tekmovanja uvrstilo v končnico.

Končnica

Viri 
 

2013
2013 v športu
2014 v športu